Happy end
 Szczęśliwe zakończenie (film 1969)
 Szczęśliwe zakończenie (film 2009)

Zobacz też 
 Szczęśliwe zakończenia